Shāhrūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shahrud (ort i Iran), Semnan, 
 Shahrestān-e Shāhrūd, kommun, Semnan, 
 Shāhrūd (vattendrag i Iran), Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar